Detta är en ofullständig lista över riddare och ledamöter av Kungliga Serafimerorden från 1748 till nutid (26 mars 2021). Innehavare som tillhör det svenska kungahuset är i listan markerade med blålila färg.

Fredrik I (1748–1751)

Adolf Fredrik (1751–1771)

Gustav III (1771–1792)

Gustav IV Adolf (1792–1809) 
{| class="wikitable"
! Nr !! Utnämnd !! Bild !! Namn !! Titel !! Land !! Motto !! Vapensköld !! Anmärkning
|-
| 123 || 21 november 1794 ||  || Gustaf Adolf Reuterholm || Friherre, FriherrePresident ||  || Nec Aspera Terrent(Den starke fruktar ingenting) || ||
|-
| 124 || 21 november 1794 ||  || Carl Adam Wachtmeister || Friherre, GreveÖverstemarskalk ||  || || ||
|-
| 125 || 21 november 1794 ||  || Johan Vilhelm Sprengtporten || FriherreGeneral ||  || || ||
|-
| 126 || 24 november 1794 ||  || Curt von Stedingk || Ambassadör i S:t Petersburg 1790–1808, 1809–1811En av rikets herrar 1796Svensk adelsman 1797, Friherre 1800, Greve 1809Fältmarskalk 1811 ||  || More parentum(Enligt förfädernas sed) || ||Proklamerad och dubbad av Katarina II av Ryssland i S:t Petersburg 28 april 1795
|-
| 127 || 24 november 1794 ||  || Magnus Fredrik Brahe || Friherre, GreveEn av rikets herrar||  || || ||
|-
| 128 || 24 november 1794 ||  || Hans Henric von Essen || Greve från 1809, Överste 1787En av rikets herrar 1800Generalguvernör i Pommern 1800–1815Statsråd 1809Fältmarskalk 1811Riksståthållare i Norge 1814–1816Riksmarskalk 1816 ||  || Äran icke lyckan || || Dubbad 28 april 1795
|-
| 129 || 2 november 1795 ||  || Fredrik Frans I || Storhertig av Mecklenburg-Schwerin||  Mecklenburg-Schwerin || || ||
|-
| 130 || 2 november 1795 ||  || Thure Leonard Klinckowström || En af Rikets Herrar 1795Överstemarskalk 1797President i Wismarska tribunalet ||  || || ||
|-
| 131 || 21 november 1796 ||  || Wilhelm Mauritz Klingspor || Friherre, Greve från 1799En av rikets herrar 1800Fältmarskalk 1808Överståthållare 1809–1810 ||  || || ||
|-
| 132 || 21 november 1796 ||  || Fabian Wrede || GreveÖverstekammarjunkare ||  || || ||
|-
| 133 || 6 oktober 1797 ||  || Karl Fredrik || Markgreve av Baden 1738–1803Kurfurste av Baden 1803–1806Storhertig av Baden 1806–1811 ||  || || ||
|-
| 134 || 8 oktober 1797 ||  || Karl Ludvig || Arvprins av Baden ||  || || ||
|-
| 135 || 1 november 1797 ||  || Anton Johan Wrangel || En af Rikets Herrar 1784Förste AmiralChef för örlogsflottan 1797 ||  || Ne Cede Malis(Vik ej för motgång) || ||
Ej dubbad 
|-
| 136 || 1 november 1797 ||  || Johan August Meijerfelt || Kammarherre 1739Fältmarskalk 1799En af Rikets Herrar 1792 ||  || Animus Secundis dubiisque Rectus(En själ som är upprätt i med- och motgång) || || Dubbad 29 april 1799
|-
| 137 || 23 december 1797 ||  || Fredrik Vilhelm III || Preussens kung 1797–1840 ||  || || ||
|- bgcolor="#CCBBFF"
| 138 || 3 juli 1798 ||  || Karl Adolf || Sveriges arvfurste ||  || || || Blev endast 7 dagar gammal
|- 
| 139 || 26 november 1799 ||  || Malte Ramel || FriherreRiksråd||  || Metuere Secundis(Att frukta i framgång) || ||Utnämnd på Stockholms slott den 26 november 1798. Dubbad den 28 april 1802 i Slottskyrkan.
|- bgcolor="#CCBBFF"
| 140 || 9 november 1799 ||  || Gustav || Sveriges kronprins 1799–1809 ||  || || ||
|- 
| 141 || 16 november 1799 ||  || Alexander I || Rysslands tronföljare 1796–1801Rysslands kejsare 1801–1825 ||  || || ||
|-
| 142 || 14 juni 1800 ||  || Maximilian Josef || Kung av Bayern ||  || Pro Deo et Populo(För Gud och Folket) || ||
Utnämnd på Stockholms slott den 16 november 1799.
|-
| 143 || 16 november 1799 ||  || Claes Julius Ekeblad || GreveÖverstekammarjunkare ||  || Deo et patriae(För Gud och Fosterlandet) || ||Utnämnd på Stockholms slott den 16 november 1799. Dubbad den 28 april 1803 i Slottskyrkan.
|-
| 144 || 14 juni 1800 ||  || Fredrik|| Prins av Baden ||  || || || Utnämnd på Norrköpings slott den 14 juni 1800.
|-
| 145 || 14 juni 1800 ||  || Axel von Fersen || GreveGenerallöjtnantAmbassadörEn av rikets herrar, 1799Riksmarskalk, 1801 - 1810 ||  || Nec Citra Nec Ultra(Varken hitom eller bortom) ||||Utnämnd på Norrköpings slott den 14 juni 1800. Dubbad den 28 april 1803 i Slottskyrkan.
|-
| 146 || 14 juni 1800 ||  || Johan Christopher Toll || Friherre, Greve från 1814Generalguvernör i Skåne 1801–1809Fältmarskalk 1807 ||  || Ståndaktig || ||Utnämnd på Norrköpings slott den 14 juni 1800. Dubbad den 28 april 1802 i Slottskyrkan.
|-
| 147 || 8 oktober 1800 ||  || Samuel af Ugglas || GreveLandshövding i Stockholms län 1787–1802Överståthållare under 1797 & 1800 ||  || Etiam In Tutis Vigil(Även i säkerhet vaksam) || ||Utnämnd på Norrköpings slott den 3 oktober 1800. Dubbad den 28 april 1802 i Slottskyrkan.
|-
| 148 || 24 november 1800 ||  || Konstantin Pavlovitj || Storfurste av Ryssland, tronföljareVicekung i Polen 1815–1830Fältmarskalk 1807 ||  || || ||
|-
| 149 || 17 december 1800 ||  || Fedor Vasiljevitj Rostoptjin|| GreveRysk RikskanslerGeneral ||  || Med Ära och Fara || ||Erhöll orden i samband med Gustav IV Adolfs besök i Sankt Petersburg den 17 december 1800.
|-
| 150 || 17 december 1800 ||  || Andrej Eberhard von Budberg || FriherreRysk UtrikesministerGeneral ||  || Suaviter In Modo Fortiter In Re(Milt i sätt, starkt i sak) || ||Erhöll orden i samband med Gustav IV Adolfs besök i Sankt Petersburg den 17 december 1800.
|-
| 151 || 12 oktober 1801 ||  || Karl || Storhertig av Baden ||  || || || Utnämnd på Stockholms slott den 12 oktober 1801.
|- bgcolor="#CCBBFF"
| 152 || 2 december 1802 ||  || Carl Gustaf || Prins av SverigeStorfurste av Finland ||  || ||  || Andre son till Gustav IV Adolf. Dog redan 1805
|-
| 153 || 9 december 1802 ||  || Bror Cederström || FriherreGenerallöjtnantHovmarskalk 1781–1793 ||  || Recte Faciendo Neminem Timere(Att handla rätt och frukta ingen) || || Utnämnd på Stockholms slott den 9 december 1802. Dubbad den 28 april 1803 i Slottskyrkan.
|-
| 154 || 11 november 1803 ||  || Ludvig I || Storhertig av Baden ||  || || ||
Utnämnd på Karlsruhe slott den 1 november 1803, i samband med Gustav IV Adolfs besök i Baden.
|-
| 155 || 1 mars 1805 ||  || Christian|| Prins av Hessen ||  || || || Utnämnd på Stockholms slott den 1 mars 1805. 
|-
| 156 || 19 november 1806 ||  || Claes Horn|| Greve af ÅminneGenerallöjtnantEn af rikets herrar ||  || Claris Majorum Exemplis(Enligt förfädernas lysande exempel) || || Utnämnd i Malmö den 19 november 1806. Dubbad den 28 april 1808.
|-
|}

 Karl XIII (1809–1818) 

 Karl XIV Johan (1818–1844) 

 Oscar I (1844–1859) 

 Karl XV (1859–1872) 

 Oscar II (1872–1907) 

 Gustaf V (1907–1950) 

 Gustaf VI Adolf (1950–1973) 

 Carl XVI Gustaf (1973–) 

 Referenser 
 Noter 

 Källor 
Karl Löfström: Serafimerordenslängd 1748–1938 (Stockholm 1939)
Karl Löfström: Sveriges Riddarordnar'' (Stockholm 1948)

Serafimerorden
Ofullständiga listor